Buchtal ist 

der Ortsname von
 Buchtal (Aschau am Inn), Ortsteil der Gemeinde Aschau am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Buchtal (Schwarzenfeld), Ortsteil des Marktes Schwarzenfeld, Landkreis Schwandorf, Bayern

ein Firmenname
 Buchtal A.G., ehemaliger Produzent keramischer Belagsmaterialien

Siehe auch:
 Buchthal